Copa del Atlántico bezeichnet folgende Fußballwettbewerbe:

die einmalig ausgetragene Copa del Atlántico 1947
die zwischen 1956 und 1976 ausgetragene Taça do Atlântico (spanisch Copa del Atlántico)
die Copa del Atlántico de Clubes 1956